Жан Перро:
 Перро, Жан (1819—1876) — французский скульптор.
  (1920—2012) — французский археолог.
 Перро, Жан (1947—2002) — крупнейший канадский хореограф.